Горы:
 Маттерхорн — горная вершина в Альпах на границе между Швейцарией и Италией.
 Малый Маттерхорн — горная вершина в Пеннинских Альпах, в Швейцарии.
 Маттерхорн-Пик (Калифорния) — гора в Сьерра-Неваде, в западной части штата Калифорния, США.
 Маттерхорн-Пик (Колорадо) — гора в штате Колорадо, США.
В искусстве:
 Маттерхорн (фильм) — голландский фильм 2013 года.
 Маттерхорн (роман) — книга Карла Марлантеса о Вьетнамской войне.